Jako trať 027 jsou v jízdním řádu pro cestující společně uvedeny tyto tratě:
 Železniční trať Václavice–Starkoč
 úsek Václavice–Meziměstí tratě Týniště nad Orlicí – Meziměstí
 úsek Meziměstí–Broumov tratě Meziměstí – Ścinawka Średnia

027